Яблоново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Яблоново — посёлок в Солигорском районе Минской области.
 Яблоново — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Яблоново — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Яблоново — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Яблоново — хутор в Чернянском районе Белгородской области.
 Яблоново — село в Читинском районе Забайкальского края.
 Яблоново — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Яблоново — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Яблоново — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Яблоново — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Яблоново — деревня в Тарусском районе Калужской области.
 Яблоново — село в Задонском районе Липецкой области.
 Яблоново — село в Краснинском районе Липецкой области.
 Яблоново — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Яблоново — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Яблоново — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

См. также 
 Яблоново-Поморске — город в Польше.
 Яблоново-Поморске — гмина (волость) в Польше.